Макапа () град је у Бразилу у савезној држави Амапа. Према процени из 2007. у граду је живело 344.194 становника.

Становништво 
Према процени из 2007. у граду је живело 344.194 становника.

Географија

Клима

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Бразилу
Википројект географија/Насеља у Бразилу